Елена Богдан (; родилась 28 марта 1992 года в Крайове, Румыния) — румынская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2009); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2008); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008, Открытый чемпионат США-2009); экс-3-я ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Елена — одна из двух дочерей Йона и Анджелы Богдан.

Румынка пришла в спорт в семь лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (36)

Победы (18)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1992 году
Родившиеся 28 марта
Родившиеся в Крайове
Теннисисты Румынии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек